Amerikai Egyesült Államok
 Chelsea - település Alabama államában
 Chelsea - település Dél-Dakota államban
 Chelsea - település Georgia államban
 Chelsea - település Indiana államban
 Chelsea - település Iowa államban
 Chelsea - település Maine államban
 Chelsea - település Massachusetts államban
 Chelsea - település Michigan államban
 Chelsea - település az USA Massachusetts államában
 Chelsea - település Pennsylvania államban
 Chelsea - város Vermont államban
 Chelsea - statisztikai település Vermont államban
 Chelsea - város Wisconsin államban
 Chelsea - statisztikai település Wisconsin államban
 Egyesült Királyság
Chelsea – London egyik városrésze
Chelsea – Chelsea Football Club, angol labdarúgócsapat, a londoni városrész neve után